Nicoletti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Dario Nicoletti (né en 1967), ancien coureur cycliste italien ;
 Dilan Nicoletti (né en 1994), footballeur mexicain d'origine argentine ;
 Manfredi Nicoletti (1930-2017), architecte italien ;
 Michel Nicoletti (1937–1981), poète français ;
 Michele Nicoletti (né en 1956), homme politique italien ;
 Onorato Nicoletti (1872–1929), mathématicien italien ;
 Susi Nicoletti, nom de scène de Susanne Emilie Luise Adele Habersack (1918-2005), actrice autrichienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien